Пуха Ірина (* 1973) — радянська та українська спортсменка-спринтерка, спеціалізувалася в бігу на 60 і 100 метрів та естафеті 4×100 метрів.
 Пуха Людмила Григорівна (* 1952) — український кінознавець, режисер, сценарист.